Агломазово — название населённых пунктов в России:

 Аглома́зово — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Аглома́зово — село в Спасском районе Рязанской области.